Вайна:

 Вайна, Владимир (1909—?) — чехословацкий гребец.
 Вайна, Габор (1891—1946) — венгерский политик и национал-социалист, военный нацистский преступник.
 Вайна, Эндрю Джордж (1944—2019) — венгерский кинопродюсер.

См. также 
 Вайнио
 Война